Романюк Олександр Борисович
 Романюк Олександр Миколайович
 Романюк Олександр Никифорович